

Крисови — присілок, Істобенське сільське поселення, Орічівський район, Кіровська область
 Крисови — присілок, Пустошинське сільське поселення, Орічівський район, Кіровська область
 Крисови — присілок, Спас-Талицьке сільське поселення, Орічівський район, Кіровська область